Accrezione – in astrofisica, processo di accrescimento di un corpo celeste dovuto al suo disco di accrescimento oppure processo di accrescimento di un pianeta dovuto al suo disco protoplanetario
 Accrezione – in meteorologia, processo di accrescimento di cristalli di ghiaccio o di fiocchi di neve
 Accrezione – in geologia, processo di accrescimento di una zolla (o placca) tettonica lungo un bordo convergente

Pagine correlate 
 Accrescimento

Altri progetti